Fazowy układ dzieła literackiego – termin wprowadzony przez Romana Ingardena określający rozciągłość dzieła literackiego w przestrzeni, czyli następstwo fonemów, morfemów, wyrazów itd.

Teoria literatury